Il doppio del San Diego Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Jana Novotná e Catherine Suire erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Patty Fendick e Jill Hetherington hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Betsy Nagelsen e Dianne van Rensburg.

Teste di serie
 Betsy Nagelsen /  Dianne van Rensburg (finale)
 Rosalyn Fairbank /  Gretchen Magers (semifinali)
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (campionesse)

Tabellone

Note 
 

San Diego Open 1988